Ider (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama
 Ider (rivier), een rivier in Mongolië